TMS puede referirse a:

 la tasa marginal de sustitución, relación de intercambio de un bien en términos de otro.
 Tennis Masters Series: anterior denominación (en inglés) de la ATP World Tour Masters 1000 de tenis.
 Siglas de la empresa de animación japonésa TMS Entertainment.
 la abreviatura del tetrametilsilano, compuesto químico cuya fórmula es Si(CH3)4.
 las siglas en inglés del Síndrome de miositis tensional (Tension myositis syndrome).
 las siglas en inglés de la Estimulación magnética transcraneana (Transcraneal Magnetic Stimulation).
 el código IATA del Aeropuerto Internacional de São Tomé,  en Santo Tomé y Príncipe.
 el programa televisado por VH1 That Metal Show.
 Tren Metropolitano San Martín.
 el sistema informático de la FIFA, TMS por sus siglas en inglés Transfer Matching System, para traspasos internacionales de futbolistas.
 TMS también puede referirse a un Tire Management System, sistema de administración de neumáticos usado en el autotransporte.
 TMS puede referirse a Transportation Management System, o sistema de administración de transporte.

Siglas